Larrosa hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Larrosa una localidad española perteneciente al municipio de Jaca, en la provincia de Huesca.

Personas
 Fèlix Larrosa i Piqué (1964), político español del PSC, alcalde de Lérida (2018-2019).
 Gianfranco Larrosa (1996), futbolista uruguayo.
 Guillermo Carlos Larrosa (1975), futbolista argentino.
 Horacio Larrosa (fallecido en 2010), productor de televisión y periodista argentino.
 Jorge Larrosa (1985), futbolista español.
 Lola Larrosa de Ansaldo (1859-1895), escritora uruguaya activa en Argentina.
 Maximiliano Larrosa (1992), karateca uruguayo.
 Omar Larrosa (1947), futbolista argentino.
 Ramón Darío Larrosa (1971), futbolista uruguayo.

Véase también
La rosa (desambiguación)